"Castello", que em Língua italiana significa "castelo", pode ser:
 Castello, bairro de Veneza, na Itália
 Villa Medicea di Castello, palácio em Florença, Itália
 Città di Castello, comuna italiana da Úmbria
 Batalha de Monte Castello, batalha da Segunda Guerra Mundial
 Castello Sforzesco, castelo de Milão, Itália
 Castello Cabiaglio, comuna italiana da Lombardia
 Alice Castello, comuna italiana do Piemonte
 Fagnano Castello, comuna italiana da Calábria
 Castello Tesino, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Castello d'Argile, comuna italiana da Emília-Romagna
 Castello Odescalchi, palácio em Bracciano, Itália
 Laino Castello, comuna italiana da Calábria
 Belmonte Castello, comuna italiana do Lácio
 Castello Mackenzie, palacete em Génova, Itália
 Aci Castello, comuna italiana da Sicília
 Diano Castello, comuna italiana da Ligúria
 Castello d'Agogna, comuna italiana da Lombardia
 Oleggio Castello, comuna italiana do Piemonte
 Cerreto Castello, comuna italiana do Piemonte
 Torano Castello, comuna italiana da Calábria
 Castello dell'Acqua, comuna italiana da Lombardia 
 Água Castello, marca de água mineral portuguesa
 Monasterolo del Castello, comuna italiana da Lombardia 
 Castello di Annone,comuna italiana do Piemonte
 Castello di Brianza, comuna italiana da Lombardia 
 Castello di Serravalle, comuna italiana da Emília-Romagna
 Castello del Matese, comuna italiana da Campânia
 Castello di Godego, comuna italiana do Vêneto
 Cerveja Castello, cerveja italiana
 Castello di Cisterna, comuna italiana da Campânia
 Castello di Oliveto, palácio italiano em Castelfiorentino
 Castello di Rivoli, antiga residência da Casa de Saboia
 Castello-Molina di Fiemme, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Castello di Moncalieri, palácio italiano
 Castello Reale di Racconigi, palácio italiano
 Castello di Castiglione, palácio italiano em Sesto Fiorentino
 Castello di Govone, palácio italiano
 Castello di Pollenzo, palácio italiano
 Monte Castello di Vibio, comuna italiana da Úmbria
 Castello di Carini, palácio italiano
 Villa Corsini a Castello, palácio italiano em Florença

Ver também
 

Desambiguações de topônimos